Rhynchocyclus aequinoctialis är en fågelart i familjen tyranner inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till olivflatnäbb (Rhynchocyclus olivaceus), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig. 

Fågeln delas in i sex underarter med följande utbredning:
 R. a. bardus – östra Panama och nordvästra Colombia (norra Chocó österut till södra Bolívar)
 R. a. mirus – nordvästra Colombia (nedre Atratodalen och inåt landet från kusten)
 R. a. flavus – norra och centrala Colombia (Santa Marta och Magdalena till västra Meta) samt norra Venezuela (österut till Aragua och västra Apure)
 R. a. jelambianus – nordöstra Venezuela (Sucre, norra Monagas)
 R. a. tamborensis – Río Lebrija (Santander), i centrala Colombia
 R. a. aequinoctialis – sydcentrala och sydöstra Colombia (Meta söderut till Putumayo och Amazonas), östra Ecuador, östra Peru, västra Brasilien söder om Amazonfloden (österut till Río Madiera) och nordcentrala Bolivia (söderut till Cochabamba).

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Tyranner
Rhynchocyclus
Fåglar i neotropiska regionen